Příjmení Acosta nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Alberto Acosta (* 1966) – argentinský fotbalista
 Alejandro Rafael Acosta Cabrera (* 1990) – uruguayský fotbalový záložník
 Deyverson Brum Silva Acosta (* 1991) – brazilský fotbalový útočník
 Johnny Acosta (* 1983) – kostarický fotbalový obránce a reprezentant
 José de Acosta (1539–1600) – španělský historik, přírodovědec a jezuita
 Osmay Acosta (* 1985) – kubánský boxer
 Rafael Eduardo Acosta Cammarota (* 1989) – venezuelský fotbalový záložník a reprezentant

geografie
 Acosta (kanton) – kanton v Kostarice

Španělská příjmení